

Municípios da Espanha 
Plasencia —  na Estremadura
Plasencia de Jalón — em Aragão
Soraluze-Placencia de las Armas — no País Basco

Itália 
Placência — comuna italiana da região da Emília-Romanha
Placência (província) — província italiana

Desambiguações de topônimos